Inglis est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Andrew Inglis Clark (1847-1907), homme politique australien ;
 Bob Inglis (1959-), politicien américain ;
 Brian Inglis, journaliste britannique ;
 Charles Inglis (1875-1952), ingénieur anglais ;
 Damien Inglis (1995-), joueur de basket français;
 Elizabeth Inglis (1913-2007), actrice anglaise ; 
Esther Inglis (1571-1624), peintre miniaturiste ;
 Greg Inglis (1987-), joueur de rugby australien ;
 Simon Inglis (1950-), historien britannique du football ;
 William Inglis (1915-1988), joueur de rugby écossais.

Toponyme 

 Inglis, ville de Floride
 Île Inglis, île du Territoire du Nord en Australie

Hydronyme 
 , rivière de Tasmanie

Patronyme anglais